Carlos Giménez (1941-), auteur de bande dessinée espagnol ;
 Carlos Giménez (1954-), homme politique américain ;
 Carlos Giménez (1995-), cycliste vénézuélien.